Onderdistrict in Indonesië
 Sekaran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Sekaran (Gunung Pati), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sekaran (Wonosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Sekaran (Balen), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sekaran (Kasiman), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Sekaran (Kayen Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sekaran (Sekaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sekaran (Siman), een plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java